

Patronymes 
Alexis de Courval (1774-1822), dit Courval-Dubois, est un archéologue et député français.
Nathalie Courval (Née en 1942), est une actrice française.
Thomas de Courval-Sonnet (1577-1627), est un poète satirique français.

Toponymes 
Saint-Joachim-de-Courval est une ancienne municipalité de paroisse québécoise, fusionnée avec Drummondville en 2004.
Saint-Zéphirin-de-Courval est une municipalité de paroisse québécoise.
Lac Poulin-De Courval tributaire de la rivière Poulin, coulant dans Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.